Окончательный монтаж () — термин киноиндустрии, использующийся в случае, если режиссёр согласно контракту имеет право определять каким в конечном итоге будет выпущен фильм для зрителей.

 Окончательный монтаж (фильм, 1998) — британский триллер 1998 года, реж. Доминик Анчиано.
 Окончательный монтаж (фильм, 2004) — американский фантастический триллер 2004 года, реж. Омар Наим.